Mediouna – comune dell'Algeria
Mediouna – comune del Marocco

Altre voci 
Provincia di Mediouna – provincia del Marocco